Holandês Voador
Ou ainda:
 Edwin van der Sar- Goleiro ídolo da Seleção Neerlandesa de futebol e do Manchester United. 
Der fliegende Holländer - ópera de Richard Wagner, traduzida como "O Holandês Voador"
Flying Dutchman (vela) - classe de barcos à vela
Tom Okker - ex-tenista holandês, apelidado "Holandês Voador"
Holandês Voador - personagem de Bob Esponja Calça Quadrada 

Desambiguação